The Cave (Mumford & Sons), lied Mumford & Sons uit 2009/2010.
 The Cave (computerspel), avonturencomputerspel uit 2013.
 The Cave (film), Amerikaanse actie-/horrorfilm uit 2005.
 The Cave (opera), opera van Steve Reich uit 1993.
 De Grot, Nederlandse film uit 2001.
 The CAVE (SARA), een virtual reality researchproject bij SARA, gebouwd in 1996.